Харан — пустеля, розташована в окрузі Харан провінції Белуджистан в Пакистані.
 Харан — стародавнє місто у північному Межиріччі.